Unter einem Frontzahn versteht man einen Zahn im Frontzahnbereich. Dazu gehören beim Menschen die acht Schneidezähne (Zähne 12, 11, 21, 22, 32, 31, 41, 42 im FDI-Zahnschema) und die vier Eckzähne (Zähne 13, 23, 33, 43). Im Gegensatz zu den Seitenzähnen haben die Frontzähne keine Kauflächen. Für die meisten Menschen ist die Erscheinung und Stellung der eigenen Frontzähne wichtig, da sie besonders sichtbar sind.

Einzelnachweise 

Zahn